Street Fighter III è un manhua scritto da Lee Chung Hing ed illustrato da Hui King Sum, pubblicato a Hong Kong dal 1997 per conto della Jade Dynasty. Non disponendo dei diritti del materiale originale, il fumetto non segue la trama del videogioco Street Fighter III, che reinventa completamente, pur presentando nomi dei personaggi della versione originale della serie di videogiochi. È stato pubblicato in Italia da Jade Ediperiodici Publishing in volumi di dimensioni maggiori, che raccolgono dai due ai tre albi originali; la pubblicazione si è però interrotta al 39º volume in seguito al fallimento della casa editrice, mentre la Jemm Edizioni, ad essa subentrata, segnala l'opera come ancora in corso.

Trama
L'opera narra la storia dei protagonisti di Street Fighter, Ryu e Ken, e di numerosi comprimari all'interno di un arco narrativo successivo al loro scontro contro il Comandante Vega / Mr. Bison, dove è stata coinvolta anche Chun-li, finita in coma. Compaiono numerosi personaggi presi da Street Fighter II, Alpha/Zero e III, il cui background e personalità sono stati talvolta interamente stravolti a favore di maggiori intrecci di relazioni.

L'opera inizia con Ken Masters, la moglie Julia e il figlio Nash che scappano da un misterioso personaggio chiamato Gill, un potente guerriero dotato di energia rossa e blu. Questi li raggiunge, uccide Julia, immobilizza Ken rendendolo una statua e pratica un sigillo su Nash, per liberarsi dal quale egli deve trovare qualcuno che sprigioni l'energia dell'hado. 

Da qui in poi, emergeranno i vari personaggi tra cui alcuni comprimari ed antagonisti come Alex, un guerriero dall'animo nobile che nasconde un terribile passato (vincitore del torneo nel solo videogioco di Street Fighter III),  Dudley - pugile e fedele servitore di Gill, Sean e Dan Borgat (o Dan Ibiki) e così via. Pochi sono i personaggi del videogioco mai visti né citati nemmeno in un cameo, come Zangief.

L'opera si evolve con un intenso susseguirsi di eventi. Gli elementi principali che la caratterizzano saranno:

 La rivalità tra Ryu e Ken e le tecniche opposte dell'Imperial Hadoken e del Super Shoryuken, che non possono essere apprese simultaneamente ai massimi livelli in quanto opposte e incompatibili tra di loro
 La storia di Gouki/Akuma, impazzito perché aveva raggiunto l'energia nera, inferiore solo all'energia suprema, dove la sua coscienza ha lasciato il suo stesso corpo e cerca un modo per tornarvi. Riuscirà nell'intento ma fondendosi con la psiche di Dhalsim, dando così origine ad un nuovo essere dotato di energia suprema e di una corazza indistruttibile
 Il rapporto tra Gill, rimasto bloccato tra l'energia rossa e quella blu, ed Urien, qui diventato il fratello maggiore, che vogliono spezzare la maledizione che grava sulla loro famiglia, per la quale ogni artista marziale che diventi sufficientemente forte è destinato a morire in modo prematuro a meno che non riesca a raggiungere l'energia suprema
 Alex e Sean, qui figlio di Urien, che entreranno in forte competizione con Ken per motivi diversi.

L'opera è stata tradotta quasi interamente in italiano, ad eccezione dei capitoli finali disponibili solo in lingua originale.

Tuttavia, anche il manhua originale è privo di una vera e propria conclusione. Infatti, gli ultimi capitoli vedono Gill che riesce a ritrovare Ryu, in precedenza arresosi nello scontro finale contro Ken pur di non uccidersi a vicenda, che si era rifugiato al Polo Sud: grazie ad una improbabile alleanza, si impossessa delle tecniche dell'hurricane kick (tatsumaki senpuu kyaku) per spezzare l'eterno conflitto con il super-shoryuken mentre Gill si evolve in una nuova creatura misteriosa di cui non si conosce il nome. Ken, pur padroneggiando tutti i livelli del super shoryuken, l'energia viola e l'impeto della rabbia, non riesce a sconfiggere Ultimate-Gouki il quale, nel frattempo, ha ulteriormente innalzato il proprio livello combattivo recuperando le tecniche del suo vecchio sé prima della fusione con Dhalsim. In tale occasione, si scopre che l'energia bianca (la più basilare) del figlio di Ken è in qualche modo in grado di superare le difese di Supreme Clad: l'invincibile corazza di energia di Gouki.

Durante lo scontro finale, Ken riesce ad acquisire una versione parziale di Supreme Clad, che usa per rompere l'armatura dell'avversario esattamente come un diamante usato per rompere un altro diamante e finalmente riesce ad avere una possibilità di vittoria. Ciò nonostante, per una serie di fattori, non riesce a vincere ed anzi viene umiliato dal suo avversario: Gouki, ritornando nella lava, sviluppa un'ultima tecnica super potente che non usa realmente su Ken ma che si limita ad imprimergli sulla fronte. Ken si ritira d'istinto per la paura nonostante l'energia dell'impeto (che dovrebbe proteggerlo da simili emozioni) e tale umiliazione lo distrugge a livello psicologico.

Nel frattempo, Ken viene raggiunto da Sean, che si era allenato con Alex con il reciproco intento di diventare più forti. Tuttavia, Alex ottiene l'energia nera ma impazzisce e perde ogni volontà di combattere, mentre Sean, stimolato anche dall'energia di un supponente ed arrogante Ken, riesce ad unire in un'unica tecnica tutte quelle dei suoi maestri ed amici (hadoken e shoryuken della scuola Yuen, le tecniche del padre Urien, le sue proprie e persino l'energia nera di Alex unita al pugno super-atomico del defunto comandante Vega) ed a superare Ken. Durante lo scontro, tuttavia, l'energia del colpo di Ultimate Gouki impressa sulla fronte di Ken si attiva durante la collisione con Sean, il quale viene scaraventato in un burrone, salvando Ken e portando Sean a credere che sia stata la genialità di Ken a sconfiggerlo.

L'opera finisce quindi in sospeso: Ken carico di risentimento che sta estendendo la sua energia dell'impeto sino a causare cataclismi sul pianeta che mettono a rischio la popolazione mondiale, Ryu determinato a salvare l'amico Ken dal fato avverso verso cui si sta incamminando grazie alla nuova tecnica acquista, Gouki diventato potentissimo, Nash che potrebbe avere la chiave per sconfiggere Gouki, Gill che si sta trasformando in una nuova creatura misteriosa dopo aver anch'egli assorbito l'energia dell'hurricane kick, Sean sconfitto e finito in un burrone, Alex con l'energia nera ma impazzito e senza più la volontà di combattere. La trama continua in un'ulteriore opera, caratterizzata dall'energia dei pianeti oltre a quella dei 7 colori.

Personaggi 
Nel corso della serie compaiono quasi tutti i personaggi comparsi nei vari videogiochi:
Ryu: allievo della scuola Yuen ed esperto della tecnica Hadoken.
Ken Master: allievo della scuola Yuen ed esperto della tecnica dello Shoryuken.
Alex: figlio illegittimo di Vega e di una prostituta, Alex vive per uccidere suo padre che ha ucciso sua madre. È allievo di Oro e compagno di addestramento di Elena.
Ibuki: figlia adottiva di Hei-Ze , e ninja dell’elemento acqua. In realtà è la figlia di Gill.
Elena: allieva di Oro e migliore amica di Alex.
Oro: un tempo galoppino di Gill, ma quando quest’ultimo rapí suo figlio lo affrontò ritrovandosi poi senza un braccio e deturpato. Cercherà in tutti i modi di vendicarsi finendo per mettersi contro tutti. Per lui le persone, compreso i suoi due allievi: Alex e Elena, non sono altro che pedine per i suoi piani.
Dudley: il nuovo galoppino di Gill, per il quale deve trovare i migliori guerrieri per i suoi tornei; ed ex allievo di M.Bison.
Necro: figlio di Gill. È nato deforme a causa di un colpo energetico ricevuto da suo zio Urien, dalla madre mentre lui era in grembo.
Sean: ragazzo brasiliano. Ha assistito per caso allo scontro finale fra Vega , Ryu e Ken, ricevendo su di se l'energia dell'hadoken e lo shoryuken. Si scopre che è figlio di Urien. Ryu lo prenderà come allievo colpito dalle sue capacità latenti ma poi verrà allenato da Ken e quest’ultimo lo abbandonerà. Sean ora vive con lo scopo di vendicarsi di quest’ultimo.
Yun e Yang: allievi di Fei Long.
Gill: lo scopo di Gill è quello di uccidere i migliori guerrieri del mondo e assorbirne l’energia per raggiungere il livello dell’energia nera per cancellare una maledizione che Dio lanció secoli prima sulla sua famiglia. Purtroppo a causa di una lite con il fratello Jagger è rimasto sospeso per 20 anni fra l'energia rossa e la blu che hanno dato i colori alla sua pelle. È il padre di Ibuki e Necro.
Jagger/Urien: fratello maggiore di Gill. Dopo che da bambino assistette allo stupro e omicidio della madre da parte di Gouki e dopo aver ucciso suo padre per rompere l'antico sigillo che ha arginato la maledizione di Dio, Jagger insieme e Gill decisero di vendicarsi di Gouki. Sarà per molto il nemico principale della serie e dopo aver acquisito l’energia suprema prenderà il nome di Urien. È rimasto sterile dopo aver ricevuto un fulmine sui testicoli durante una delle sue tante orge.
Gouki: allievo della scuola Yuen e fratello minore di Gouken. È il primo guerriero a raggiungere l'energia nera, infatti ha appreso contemporaneamente le tecniche supreme dell’hadoken e dello shoryuken che stanno devastando il suo corpo. In un momento di agonia è riuscito a separare il corpo fisico da quello spirituale. Quest’ultimo aiuterà Alex nella sua resurrezione a patto che lui uccida con le tecniche infernali il suo corpo fisico per permettere al suo spirito di ritornarvi e quindi “resuscitare”. Aiuterà anche Ryu a trasformarsi in Evil Ryu. È l'assassino della madre di Gill e Urien, uccisa a causa dei dolori che gli hanno fatto perdere il controllo delle sue pulsioni.
Ultimate Gouki: questo personaggio possiede il corpo di Gouki ma il suo spirito è una fusione nata dalla lotta psichica di Dhalsim che si era impossessato del suo corpo e dello spirito di Gouki. La lotta ha generato una nuova potente energia, l'energia Zero. Questo nuovo Gouki vive per combattere contro avversari forti e dal grande potenziale e eliminare quelli deboli. Vega sarà una delle sue prime vittime. È totalmente privo di sentimenti e per lui conta solo la forza. 
Barlog: il suo viso è stato deturpato da Ken poiché con la forza voleva prendere Julia di quale era innamorato.  Diventato tirapiedi di Urien cerca di tormentare Ken usando Nash, ma viene sconfitto da Ryu e orribilmente ucciso da Gill.
Vega: dopo essere stato sconfitto da Ryu e Ken sette anni prima, è stato catturato da Gill. Il militare è stato sottoposto a ogni genere di tortura per fare in modo che liberasse la sua energia. Alla fine viene castrato. Dopo essere stato sconfitto più volte e desideroso di uccidere Ken che ha ucciso sua figlia Chun-li, viene meno al suo orgoglio e si allea con Urien per farsi insegnare le sue tecniche in quanto le proprie sono obsolete.
Guile: braccio destro di Urien. Per conto suo dovrà recuperare Gill e portarglielo vivo. Diventerà una sorte di amico/tutore per Sean. È la vittima preferita di Dalshim in quanto più volte viene manipolato dalla sua forza psichica.
Dalshim: figlio di Oro, per le sue grandi doti psichiche è diventato uno dei trofei di Gill. Decisamente astuto e con un animo perverso, cercherà in tutti i modi di accattivarsi Urien, fino a quando non lo tradirà. Scoperto il tradimento Urien lo farà diventare la metà inferiore del corpo distrutto di Gill! Prenderà poi possesso del corpo di Gouki per attuare le sue vendette.
Sagat: si è ritirato dal mondo della lotta e sopravvive con la sua piccola banda. Ritornato a forza sul campo di battaglia per mano di Vega, affronta nuovamente Ryu che gli lascia una nuova cicatrice sul petto. Sottoposto a un nuovo terribile allenamento lo affronta di nuovo dove riesce a lasciare una cicatrice sul petto dell’antico rivale, prima di morire.
M. Bison: fratello minore di Sagat è un tipo tutto muscoli e niente cervello, muore dilaniato dall’energia del sigillo che Ryu ha usato per imprigionare Vega in una grotta.
Fei Long: nella mala è conosciuto come il Boss Pah ed è il maestro di Yun e Yang. Desideroso di eliminare Gill e Urien si allea col comandante Vega, suo vecchio nemico. Tenta vigliaccamente di prendersela con Sean per poter vendicarsi di Urien ma viene ucciso dal ragazzo molto facilmente. Era molto amico di Garuda.
Hei-Ze / Garuda: si è visto portar via da Gill la donna che amava, Saya. Prima di morire la donna le affida Ibuki che lui stesso alleva per usarla come strumento di vendetta contro Gill tentando di farla accoppiare con il fratello Necro. Fortunatamente fallisce e muore suicidandosi dopo che la sua stessa vendetta ha portato alla distruzione la sua stessa scuola.
Darun e Skullomania: sono sicari mandati dal Dr. Aisen a catturare Ibuki e Alex. Riescono a sopraffare il ragazzo ma riesce a sconfiggerli.
Dan: è l’ultimo degli allievi di Gouken. Per anni ha tramato vendetta contro Ken che lo ha sempre deriso e sbeffeggiato da bambino. Riesce infatti ad apprendere solo il 1º livello del Super Shoryuken. Alla fine sacrifica la sua vita nel tentativo di imprigionare Vega e permettere a Ken di completare la tecnica.
Rose: appare nel ruolo di veggente a Saya rivelandole il futuro in un flash back.
Nash: figlio di Ken e Julia. È un bambino forte, intelligente e un lottatore promettente. Sarà sotto la custodia di Elena dopo la morte della madre.
Julia: moglie di Ken e donna dal gran temperamento. Sembra che venga arsa viva da Gill, in realtà l’ha tenuta in animazione sospesa per poterla usare in seguito. Infatti la sfrutterà per far combattere Ken contro Evil Ryu ma verrà uccisa dall’energia distruttiva di quest’ultimo.
Saya: doveva diventare la moglie di Hei-Ze, ma Rose le predisse diversi anni prima che se avesse seguito Gill avrebbe avuto una vita felice, infatti morirà giovane dopo aver ricevuto un colpo mortale da suo cognato Urien e aver partorito Necro. Prima di morire affiderà a Hei-Ze la piccola Ibuki.
Huo: allievo di Hei-Ze e ninja del fuoco, È innamorato di Ibuki. Odia Alex e tenta di accusarlo di aver stuprato Ibuki.
Tou: allievo di Hei-Ze e ninja della terra. È compagno di missioni di Huo. Viene ucciso facilmente da Alex.
Mou: allievo di Hei-Ze e ninja del legno. Viene usato dal Dr.Aisen come donatore di sangue e midollo spinale per Necro. Muore ucciso da ques’ultimo.
Gin: allievo di Hei-Ze e ninja del metallo. Si è fatto catturare apposta da Gill per suicidarsi e contaminarlo con il suo sangue avvelenato. Riuscirà nel suo intento ma senza l’effetto sperato.
Yuen: monaco Giapponese che diversi secoli fa osservò due combattenti cinesi di due scuole diverse confrontarsi con l’hadoken e lo shoryuken che poi tramandò secondo le loro volontà. È il fondatore della scuola di Ryu e Ken.
Gouken: defunto maestro di Ryu, Ken e Dan e fratello di Gouki.
Dottor Aisen: uno scienziato che conduceva esperimenti per conto di Gill sul figlio Necro.
Hokuto: Considerato il miglior guerriero d’oriente; è impazzito dopo aver trattenuto l’energia del suo colpo per non uccidere Ken diversi anni prima durante un loro confronto all’ultimo sangue. Ora è un maniaco omicida che per placare i dolori dell’energia repressa vive per uccidere i migliori guerrieri, e usare le loro carni per tappezzare la torre dell’orologio della sua città.
Poison: un criminale che sfrutta la stupidità e la forza di Hugo per furti e rapine. Fa scontrare Hugo contro Ken per trasformarlo nel suo schiavetto sessuale.
Hugo: un gigante senza cervello e braccio destro dell’astuta e lussuriosa Poison. Viene preso come allievo da Ultimate Gouki che gli insegna come generare l’energia Zero. Eppure, nonostante tutto, metterà Ken in difficoltà.
Cycloid Beta: entità misteriosa risultato dalla fusione degli spiriti dei guerrieri cinesi che idearono l’hadoken e lo shoryuken. Affronta Ryu per permettergli di apprendere l’ultimo livello dell’Imperial Hadoken.

Energie e tecniche 
Nel manwa di Street Fighter 3 è possibile quantificare la forza di un guerriero in base al colore della propria aura. L’energia viene acquisita in base alla profonda conoscenza delle arti marziali e una sintonia fra corpo, mente e spirito. Ogni aura possiede anche delle caratteristiche speciali.

Note

Collegamenti esterni 

Opere basate su Street Fighter
Fumetti basati su videogiochi